

Cinema 
 The Sign of Four – film  del 1923 diretto da Maurice Elvey
 Il segno dei quattro (The Sign of Four) –  film del 1932 diretto da Graham Cutts

Televisione 
 The Sign of Four – film per la televisione del 1968 diretto da William Sterling
 The Sign of Four – film per la televisione del 1983 diretto da Desmond Davis
 The Sign of Four – film per la televisione del 1987 diretto da Peter Hammond
 Il segno dei quattro (The Sign of Four) – film per la televisione del 2001 diretto da Rodney Gibbons

Pagine correlate 
 Il segno dei quattro